Чоловіча гонка із масовим стартом чемпіонату світу з біатлону 2012 відбулася 11 березня 2012 року у Рупольдингу. Для участі в гонці було відібрано 30 біатлоністів за результатами попередніх гонок чемпіонату та загального заліку Кубка світу.

Результати

Посилання
Сайт IBU
 Офіційні результати
 Третя золота медаль Мартена Фуркада +фото/відео
Сайт Федерації біатлону України
 Офіційні результати
 Результати змагання
 Аналіз гонки
 Склад збірної України на гонку
 Відео-моменти гонки
 Коментарі спортсменів

Чемпіонат світу з біатлону 2012
2012 у біатлоні
Березень 2012